Cavaignac ist der Familienname folgender Personen:  

 Eugène Cavaignac (1876–1969), französischer Historiker 
 Godefroy Cavaignac (Journalist) (Éléonore-Louis Godefroi Cavaignac; 1801–1845), französischer Journalist
 Godefroy Cavaignac (1853–1905), französischer Politiker
 Jean-Baptiste Cavaignac (1762–1829), französischer General und Mitglied des Nationalkonvents, Vater Godefroys und Louis-Eugènes
 Louis-Eugène Cavaignac (1802–1857), französischer General und Kriegsminister